żuki – żukokształtne, nadrodzina i infrarząd chrząszczy
 żuki  – żukowate, niejednoznaczna nazwa dla rodziny chrząszczy

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Żuki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol 
 Żuki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna 
 Żuki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo 
 Żuki – przysiółek wsi Opaka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów 
 Żuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Żuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Żuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele 
 Żuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka 
 Żuki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek

Miejscowości na Białorusi 

 Żuki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
Żuki – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.
Żuki Łożne (dawniej Żuki Dolne) – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Żuki Górne – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Żuki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.

Inne 
 Żuki – polska grupa muzyczna